Le Championnat du monde masculin de curling 2013 (nom officiel : World Men's Curling Championship) est la  des championnats du monde de curling (créés en 1959).
La compétition se déroule à Victoria au Canada du  au .

Équipes

Classement Round Robin

Résultats

Match 1 
Samedi , 14h00

Match 2 
Samedi , 19h00

Match 3 
Dimanche , 09h00

Match 4 
Dimanche , 14h00

Match 5 
Dimanche , 19h00

Match 6 
Lundi , 09h00

Match 7 
Lundi , 14h00

Match 8 
Lundi , 19h00

Match 9 
Mardi , 9h00

Match 10 
Mardi , 14h00

Match 11 
Mardi , 19h00

Match 12 
Mercredi , 8h30

Match 13 
Mercredi , 13h30

Match 14 
Mercredi , 19h00

Match 15 
Jeudi , 9h00

Match 16 
Jeudi , 14h00

Match 17 
Jeudi , 19h00

Tableau final

Playoff 1-2 
Vendredi , 19h00

Playoff 3-4 
Samedi , 11h00

Demi-finale 
Samedi , 16h00

Match pour la troisième place 
Dimanche , 11h00

Finale 
Dimanche , 16h00

Classement final

Meilleurs pourcentages des joueurs

Voir aussi

Liens internes

Lien externe 
  Site officiel des championnats du monde de curling 2013

Notes et références 

2013
Curling masculin
Curling masculin 2013
Événement sportif à Victoria (Colombie-Britannique)
Masculin Monde 2013
Sport au Canada en 2013
Sport en mars 2013
Sport en avril 2013